Биклянь — многозначный термин.

 Биклянь — река в Тукаевском районе Татарстана.
 Биклянь — село в Тукаевском районе Татарстана.
 Биклянь — ж.-д. станция в промзоне Нижнекамска.
 Новый Биклянь — бывшее название посёлка Круглое Поле в Тукаевском районе Татарстана.